Nokia 3120 — стільниковий телефон фірми Nokia.

Металеве оздоблення, MMS-повідомлення, XHTML-браузер, анімовані заставки, Java-ігри, кольоровий дисплей.

Примітки

Посилання 
 Опис на сайті Nokia 

Стільникові телефони Nokia
Мобільні телефони, представлені в 2004 році
Мобільні телефони із знімною батареєю